Роккамориче () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Пескара.

Население составляет 1012 человека (2008 г.), плотность населения составляет 43 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 65020. Телефонный код — 085.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.roccamorice.pe.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики